Назми Грипши (; Драч, 5. јул 1997) албански је професионални фудбалер. Игра на позицији везног играча, а тренутно наступа за Балкани.

Статистика

Клупска

Референце

Спољашње везе 
Профил на сајту -{FSHF}-

Профил на сајту -{Instagram}-

Рођени 1997.
Биографије живих особа
Драчани
Албански фудбалери
Везни играчи у фудбалу
Фудбалери Теуте
Фудбалери Скендербега
Фудбалери Балканија